Molecule Man (computerspel)
 Molecule Man (monument), 3D beeldengroep in de Spree in Berlijn, herinnering aan Berlijnse hereniging, ontworpen door de Amerikaanse kunstenaar Jonathan Borofsky.